Mattisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mattisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Mattisaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar